Lamperswil ist der Name folgender Orte in der Schweiz:

 Lamperswil TG Ort und ehemalige Gemeinde in der Gemeinde Wigoltingen im Kanton Thurgau.
 Lamperswil, Weiler in der Gemeinde Kirchberg SG im Kanton St. Gallen.